Xizhou () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Xizhou w 2016 roku liczyła 30 391 mieszkańców – 14 498 kobiet i 15 893 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 8962, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,39 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua